Luigi Ferrario, architetto italiano.
 Luigi Ferrario, archivista, paleografo e storico italiano.
 Luigi Ferrario, calciatore italiano.
 Luigi Ferrario, politico italiano.
 Luigi Ferrario, giornalista italiano, direttore de La Gazzetta dello Sport.
 Luigi Ferrario, attore italiano.